Pierwszą fazą mistrzostw dla grupy B jest round robin (rozgrywki każdy z każdym). Po wszystkich spotkaniach, według bilansu wygranych i przegranych meczów wyłania się 2 najlepsze drużyny w poszczególnych podgrupach, w przypadku takiego samego wyniku rozgrywany jest tie-breaker (dogrywka). Następnym etapem jest runda play-off gdzie pomiędzy sobą grają pierwsze i drugie drużyny, Wygrany z pojedynku 1/1 przechodzi do finału a przegrany do małego finału, gra tam z wygranym z meczu 2/2 (pokonany zajmuje ostatecznie 4. miejsce). Wygrany ze spotkania małego finału będzie rywalizował o złoty medal w finale, przegrany zdobędzie brązowy medal. Zespoły z pozycji 1. i 2. awansują do grupy B.

Mistrzostwa Europy są jednocześnie eliminacjami do mistrzostw świata, awansują do nich drużyny 1-7 z grupy A. Drużyna 8. z grupy A rywalizuje o miejsce w MŚ z 1. grupy B rozgrywając trzy mecze.

Harmonogram

Kobiety

Reprezentacje i podział

B1

B2

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Finał

Półfinały

Play-off

Tie-breaker

Klasyfikacja po round robin

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 9.

Sesja 10.

Sesja 13.

Sesja 14.

Sesja 16.

Sesja 17.

Mężczyźni

Reprezentacje i podział

B1

B2

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Finał

Półfinały

Play-off

Tie-breaker

1.

2.

Klasyfikacja po round robin

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Sesja 10.

Sesja 11.

Sesja 12.

Sesja 13.

Sesja 14.

Sesja 15.

Sesja 16.

Sesja 17.

Sesja 18. 

2006
2006 w curlingu
2006 w Szwajcarii
Curling w Szwajcarii
Sport w Bazylei

en:2006 European Curling Championships
no:Curling-EM 2006